

Localidades

Ramecourt (Aisne) - atualmente chamada "Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt"
Ramecourt (Pas-de-Calais)
Ramecourt (Vosges)

Desambiguações de topônimos